Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1952, ha avuto come vincitrice Susan Partridge che ha battuto in finale Patricia Harrison 6-3 7-5.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1952